Le patronyme Quartenoud, dont l'origine remonte au  à Treyvaux, en Suisse, est peut-être issu de la famille Quarta du Val d'Aoste.

Il est notamment porté par : 
 Jean Quartenoud (1859-1938), ecclésiastique, journaliste et pédagogue suisse ;
 Margaud Quartenoud (1990-), libraire, blogueuse et vidéaste Web suisse ;
 Maxime Quartenoud (1897-1956), personnalité politique suisse ;
 Anne-Marie Yerly-Quartenoud (1936-), auteur et spécialiste du patois fribourgeois.

Références 

Patronyme suisse